Die Divizia A 1980/81 war die 43. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 2. August 1980 und endete am 21. Juni 1981. Von Anfang Dezember bis Ende Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde erneut Universitatea Craiova.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Universitatea Craiova – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1981/82
 2. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1981/82
 3. – FC Argeș Pitești – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1981/82
 Universitatea Craiova – Pokalsieger; dadurch nahm der Pokalfinalist Politehnica Timișoara am Europapokal der Pokalsieger 1981/82 teil

Absteiger in die Divizia B 
Politehnica Iași, FC Baia Mare, FCM Galați

Aufsteiger in die Divizia A 
UTA Arad, FC Constanța, CS Târgoviște

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1980/81 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1980/81 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1980/81
Liga-1-Saison